Simon Vestdijk, een Nederlands romanschrijver, dichter, essayist, vertaler, muziekcriticus en arts
Vestdijk (straat), een belangrijke weg die door het centrum van Eindhoven loopt